

Населені пункти та їхні частини
 Тересін — гміна в Сохачевському повіті Мазовецького воєводства
 Тересін — село в гміні Сіценко Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Тересін — село в гміні Лісневичі Холмського повіту Люблінського воєводства
 Тересін — село в гміні Кросневіце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Тересін — село в гміні Дружбіце Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Тересін — село в гміні Дмосін Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Тересін — село в гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Тересін — село в гміні Тересін Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Тересін — село в гміні Колбель Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Тересін — село в гміні Тшцянка Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Тересін — частина села Залесе в гміні Ходеч Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Тересін — частина села Орля-Ґура в гміні Біла-Равська Равського повіту Лодзинського воєводства
 Тересін — частина села Олпіни в гміні Шежини Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Тересін — частина села Крочув-Венкши в гміні Казанув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Тересін — частина села Боркі в гміні Радзимін Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Тересін — колонія в гміні Жмудь Холмського повіту Люблінського воєводства
 Тересін — колонія в гміні Білопілля Холмського повіту Люблінського воєводства
 Тересін — осада в гміні Тшцянка Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства

Примітки